Religió: Quatre genets de l'Apocalipsi, descrits al llibre de l'Apocalipsi de la Bíblia
 Literatura: Quatre genets de l'Apocalipsi (novel·la), novel·la de Vicent Blasco Ibáñez
 Cinema:
 The Four Horsemen of the Apocalypse (pel·lícula de 1921), pel·lícula estatunidenca dirigida per Rex Ingram
 Els quatre genets de l'apocalipsi (pel·lícula de 1962), pel·lícula estatunidenca dirigida per Vicente Minelli
 I Quattro dell'apocalisse, pel·lícula italiana de 1975 dirigida per Lucio Fulci